Jméno a příjmení Miroslav Krejčí má více nositelů:

 Miroslav Krejčí (1891–1964) – český hudební skladatel a pedagog
 Miroslav Krejčí (cyklista) (* 1977) – český profesionální cyklista
 Miroslav Krejčí (farář) (1906–???) – českobratrský farář